Conspiration est un terme qui peut faire référence à :
 une conspiration, synonyme de complot.

Cinéma 

 Conspiration (Conspiracy), téléfilm américano-britannique, diffusé en 2001 ;
 Conspiration, film d'action américain de Adam Marcus, sorti en 2008 ;
 Conspiration, film australien de 2009.

Divers 
  ;
 Conspirations (Over The Edge), jeu de rôle sur table.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre